Samantha Kerr (1993) válogatott ausztrál labdarúgó
 Samantha Kerr (1999) skót labdarúgó